Eine Hauptwache war das Hauptquartier einer städtischen Polizei- oder Militärtruppe. Besonders im Barock entstanden in einigen Städten Hauptwachengebäude an zentralen Plätzen. Das weitaus bekannteste Exemplar steht in Frankfurt am Main.

Bekannte Hauptwachengebäude sind bzw. waren:
 Hauptwache (Frankfurt am Main) (erb. 1729–30), 
 synonym auch für den umgebenden Platz An der Hauptwache, den Mittelpunkt der Stadt,
 und den Bahnhof Frankfurt (Main) Hauptwache
 Hauptwache (Bamberg) (erb. 1772–74)
 Hauptwache (Fulda) (erb. 1757–59)
 Hauptwachen (Lübeck) seit 1855
 Hauptwache (Nürnberg)
 Alte Wache (Regensburg)
 Hauptwache (Wetzlar) (erb. 1861)
 Alte Hauptwache am Neumarkt, Dresden (zerstört 1760/66)
 Altstädtische Hauptwache am Theaterplatz, Dresden
 Ehemalige Hauptwache am Kléberplatz in Straßburg siehe Aubette
 Hauptwache Haarlem
 Hauptwache am Place d’Armes (Metz)